Unterseeboot 69  (U-69) es la denominación de varios U-Boote alemanes, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

SM U-69, del tipo U-66, en servicio desde 1915 y hundido por el HMS Patriot en 1917. 
U-69, del tipo VIIC de 1940, hundido por el destructor HMS Fame en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares:
SM UB-69, del tipo UB-III de 1917, hundido en 1918.
SM UC-69, del tipo UC-II de 1916, hundido en 1917 tras ser abordado accidentalmente por el SM U-96.